Змагання з художньої гімнастики на літній універсіаді 2019 року пройшли з 11 по 13 липня у Неаполі, Італія.

Медальний залік

Медалісти

Медалісти

Абсолютна першість

Вправа з обручем

Вправа з м'ячем

Вправа з булавами

Вправа зі стрічкою

Групові вправи

Командна першість

Вправа з 5 м'ячами

Вправа з 3 обручами та 4 булавами

Посилання 
 https://results.universiade2019napoli.it/#/sportdetails/GAR 

Змагання з художньої гімнастики
Змагання на Літній універсіаді 2019
2019